La Première Conférence de Moscou, en 1941
 La Seconde Conférence de Moscou, en 1942
 La Troisième Conférence de Moscou, en 1943
 La Quatrieme Conférence de Moscou, en 1944
 La Conférence des ministres des Affaires étrangères, en 1945
 La Conférence de Moscou de 1947